Plaats in Indonesië
 Singasari (Karanglewas), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Singasari (Singaparna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Singasari (Jonggol), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java

Anders
 Singasari (rijk), een middeleeuws Javaans koninkrijk